A Selce településnév jelentései:

Selce, Crikvenica horvátországi város része Tengermellék-Hegyvidék megyében
Szelce, Alsóesztergály része a Nagykürtösi járásban.
Szelcse (Selce) szlovákiai község szlovák neve a Besztercebányai járásban
Szelenc (Selce) szlovákiai község szlovák neve a Korponai járásban
Telep (Selce) szlovákiai község szlovák neve a Poltári járásban